Hélio Cabral (Duque de Caxias, 1926 – Rio de Janeiro, 1997) foi um compositor brasileiro. Compôs o samba "Acordeom benfeitores do universo", que mais tarde foi regravado pelo músico Martinho da Vila.

Bibliografia 
FILHO, Arthur L. de Oliveira, CACHAÇA, Carlos & BARBOSA, Marília T. Fala Mangueira. Rio de Janeiro: José Olympio, 1980.

Naturais de Duque de Caxias (Rio de Janeiro)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de samba
Agraciados com a Ordem do Mérito Cultural